Фелдіоара () — комуна в Румунії, у повіті Брашов.
 Фелдіоара () — село в Румунії, у повіті Брашов. Адміністративний центр комуни Фелдіоара.
 Фелдіоара () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Тенесоая.
 Фелдіоара () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Уча.
 Фелдіоара () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кетіна.